Валлиш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Валлиш, Коломан (1889—1934) — деятель социалистического, рабочего и антифашистского движения в Венгрии и Австрии.
 Валлиш, Сита (1951—1977) — ангольская коммунистка, активистка МПЛА.
 Валлиш, Эрна (1922—2008) — надзирательница в нацистских концлагерях.
 Валлиш, Ян (род. 1948) — чехословацкий гребец.